Uttendörfer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Christian Friedrich Uttendörfer (1836–1907), Unternehmer und Abgeordneter des Kurhessischen Kommunallandtages
 Otto Uttendörfer (1870–1954), deutscher Zoologe und Theologe

Siehe auch:
 Uttendorfer